Den Namen Haschendorf tragen folgende Orte:

 Haschendorf (Gemeinde Ebenfurth), Katastralgemeinde von Ebenfurth, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Haschendorf (Gemeinde Neckenmarkt), Katastralgemeinde von Neckenmarkt, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Haschendorf (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein